Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центральная городская молодёжная библиотека им. М. А. Светлова» (также известно как Светловка) — первая в Москве и одна из старейших в России библиотек для юношества. Расположена в Центральном административном округе по адресу: Большая Садовая ул., д. 1 (администрация, молодёжный медиацентр, отдел спецпроектов), Садовая-Кудринская ул., д. 23 (абонемент, сектор литературы по искусству, информационных электронных ресурсов и формирования библиотечно-информационных ресурсов и электронной каталогизации) и Большой Тишинский пер., д. 24 (детско-юношеский абонемент, координационно-методический отдел). Учредитель библиотеки — Департамент культуры города Москвы.

Историческая справка 
В апреле 1941 года со штатом в пять человек в Москве открыта Городская юношеская библиотека. Она была создана на базе юношеского отделения нынешней ЦУНБ им. Н. А. Некрасова. В течение 1941 года было куплено 2 250 книг. На 1 января 1942 года фонд библиотеки составлял 24 124 ед. хранения, количество читателей 5385 человек.

В 1950-е Светловка стала не только самой популярной библиотекой среди молодежи столицы, но и своеобразным методическим центром в масштабе СССР.

Летом 1957 года юношеская библиотека участвует в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве «За мир и дружбу между народами». В столицу приехали 34 000 делегатов из 131 страны мира, 2000 журналистов. С 28 июля по 11 августа библиотека была официальной площадкой интернациональных встреч.

5 октября 1965 г. Постановлением Совета министров РСФСР Городской юношеской библиотеке № 3 было присвоено имя поэта Михаила Аркадьевича Светлова, автора текстов к известным песням «Гренада» и «Каховка». В 1967 г. М. А. Светлову была посмертно присуждена Ленинская премия. В библиотеке открывается мемориальная экспозиция, формируется светловский архив.

В 1960-е годы в библиотеке одним из главных направлений деятельности становится профессиональная ориентация молодёжи. Проводились беседы и книжные выставки о выборе профессии, десятки передвижек работали на заводах Москвы, в воинских частях и домоуправлениях. Учащиеся профессионально-технических (ремесленных) училищ организовывали выставки своих изделий.

В 1970-е годы библиотека становится центром просветительства, участвует в создании Университетов культуры, лекториев, устраивает музыкальные вечера в Колонном зале Дома Союзов — прежде российском Благородном собрании, месте балов старой дворянской Москвы. В 1981 г. юношеская библиотека им. М. А. Светлова стала лауреатом премии Московского комсомола в области литературы и искусства.

На основании Приказа Департамента культуры города Москвы от 25 января 2013 г. № 37 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центральная городская юношеская библиотека им. М. А. Светлова» переименована в Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центральная городская молодёжная библиотека им. М. А. Светлова», сокращенное наименование ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М. А. Светлова».

Читальный зал библиотеки, утративший свою актуальность, подвергся трансформации и весной 2016, после капитального ремонта, открылся в обновленном формате Молодежного Медиацентра. Сегодня здесь расположились медиатека, компьютерный класс. Многофункциональный зал Медиацентра предназначен для мероприятий: творческих встреч, концертов, лекций, конференций, художественных выставок, тренингов, семинаров, презентаций, театрализованных представлений.

В августе 2016 к ЦГМБ им. М. А. Светлова присоединен детско-юношеский абонемент, расположенный по адресу: Москва, Большой Тишинский переулок, д. 24.

Руководители библиотеки 
Первым директором библиотеки (с 1941 года) была В. И. Межировская, с 1948 г. по 1953 г. библиотекой руководила П. М. Непомнящая, с 1954 г. по 1959 г. — Ирина Викторовна Бахмутская (позднее директор Республиканской государственной юношеской библиотеки, инициатор создания сети юношеских библиотек в СССР). В 1961 году Городскую юношескую библиотеку № 3 возглавила Раиса Ильинична Кожевникова, работавшая около трех десятилетий, с 1998 по 2017 год директором библиотеки была Любовь Анатольевна Попова. В июле 2017 года директором Центральной городской молодежной библиотеки им. М. А. Светлова была назначена Валентина Олеговна Агафонова.

Современная библиотека 

Сегодня Центральная городская молодёжная библиотека им. М. А. Светлова, известная также как Светловка, — информационно-культурный центр для молодежи. Библиотека располагает универсальным книжным фондом, количество единиц хранения составляет более 135 тыс. Для изучающих иностранные языки в фонде представлены книги на английском, немецком, французском, испанском, китайском, польском языках, словари и учебные пособия. Библиотека располагает уникальной коллекцией грампластинок, альбомов репродукций, нотных сборников. Электронный каталог книг, аудиовизуальных документов и нотных изданий включает свыше 73 тыс. записей. Для удобства читателей введены услуги заказа и бронирования документов в личном кабинете на сайте библиотеки, смс-информирование. Библиотека оснащена станциями самостоятельной книговыдачи на основе RFID-технологий, а также предоставляет доступ к информационно-правовым базам. Техническая зона Молодежного Медиацентра оборудована многофункциональными устройствами для копирования, печати, сканирования, ламинирования, брошюровки документов. Пользователям библиотеки предоставляется доступ к справочно-правовым системам «КонсультантПлюс» и «Гарант», полнотекстовым базам данных по экономике и праву, профессиональной ориентации юношества.

Культурно-просветительская деятельность библиотеки направлена, в первую очередь, на саморазвитие и самообразование молодого поколения. На территории Медиацентра создана комфортная зона для чтения и учебы, места для проведения деловых встреч и совещаний, групповых занятий, заседаний клубов по интересам. Второй год в библиотеке реализуется проект «Встречи на Большой Садовой», где в роли приглашенных гостей выступают представители сферы культуры и искусства, артисты, писатели, музыканты, художники. В рамках проекта «Svetlovka Talks» на регулярной основе проводятся лекции с представителями и популяризаторами естественных и гуманитарных наук. Отправной точкой проекта можно считать «Инженерные среды» — серию встреч, проводимых совместно с Инженерной школой Московского Политеха и лекции в рамках фестиваля премии «Просветитель». В 2017 библиотекой придуман новый формат неформальных встреч — букдейтинг, в основе которого лежит идея книги, которая, помимо выполнения своих классических функций, может являться также превосходным поводом для знакомства.

В библиотеке собрана обширная коллекция документов, посвященных жизни и творчеству поэта Михаила Аркадьевича Светлова. ЦГМБ им. М. А. Светлова — методический центр по вопросам обслуживания молодежи, организатор методических семинаров по этой проблематике.

Примечания 

Библиотеки Москвы
Библиотеки для молодёжи
Здания и сооружения Большой Садовой улицы